Vougiouklakis (Βουγιουκλάκης) ou Vougiouklaki (Βουγιουκλάκη) est un patronyme grec porté notamment par :

 Aliki Vougiouklaki, actrice
 , réalisateur
 Théodoros Vougiouklakis, professeur de l'École de médecine de l'Université d'Ioannina

Patronyme grec